Jméno a příjmení Jakub Vrána nosí více osobností:

 Jakub Vrána (programátor) (* 1978) – český programátor, podnikatel a publicista
 Jakub Vrána (lední hokejista) (* 1996) – český lední hokejista
 Jakub Vrána (lední hokejista, 1995) (* 1995) – český lední hokejista